Барлыбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Барлыбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Барлыбай — село в Актогайском районе Павлодарской области.